

Pessoas 
 Jens Lehmann
 Lilli Lehmann
 Lotte Lehmann
 Marie Lehmann
 Inge Lehmann
 Karl Lehmann
 Matthias Lehmann
 Rudolph Lehmann
 Dirk Lehmann
 Johann Georg Christian Lehmann

Localidades 
 Lehmann (Santa Fé)

Outros 
 Descontinuidade de Lehmann
 Medalha Inge Lehmann

Desambiguação